Callahan ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Callahan (* 1966), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Charmaine Callahan (* 1983), deutsche Basketballspielerin
 Craig Callahan (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 David Callahan (* 1965), amerikanischer Sachbuchautor
 Dennis Callahan (1941–2012), US-amerikanischer Politiker
 Gene Callahan (1923–1990), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Harry Callahan (1912–1999), US-amerikanischer Fotograf
 James Yancy Callahan (1852–1935), US-amerikanischer Politiker
 Joe Callahan (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler

 Kyle Callahan (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Mars Callahan (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Mary Callahan Erdoes (* 1967), US-amerikanische Bankmanagerin
 Mitch Callahan (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mushy Callahan (1904–1986), US-amerikanischer Boxer im Halbweltergewicht, Weltmeister
 Nixey Callahan (1874–1934), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ryan Callahan (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Samuel Benton Callahan (1833–1911), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Sonny Callahan (1932–2021), US-amerikanischer Politiker
 T. F. Callahan (1856–1934), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 William Patrick Callahan (* 1950), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von La Crosse

Callahan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Callahan (Florida)
 Callahan (Kalifornien)
 Callahan (Oklahoma)
 Callahan (Oregon)

Siehe auch:
 Callahan County, Texas, Vereinigte Staaten
 O’Callahan
 Dirty Harry II – Calahan, US-amerikanischer Film von Ted Post (1973)
 Callaghan